Amalaraeus är ett släkte av loppor. Amalaraeus ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fågelloppor
Amalaraeus